Ву́лиця Пу́шкіна — назва вулиць у багатьох населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР. 

У населених пунктах України перейменовується у рамках дерусифікації.



Сучасні вулиці 
 Вулиця Пушкіна — вулиця у Запоріжжі.
 Вулиця Пушкіна — вулиця в Євпаторії.
 Вулиця Пушкіна — вулиця в Калуші.
 Вулиця Пушкіна — вулиця в Києві.
 Вулиця Пушкіна — вулиця в Конотопі.
 Вулиця Пушкіна — вулиця у Луганську.
 Вулиця Пушкіна — вулиця в Маріуполі.
 Вулиця Пушкіна — вулиця в Мелітополі.
 Вулиця Пушкіна — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Пушкіна — вулиця у Севастополі.
 Вулиця Пушкіна — вулиця у місті Сокаль.
 Вулиця Пушкіна — вулиця у Хотині
 Вулиця Пушкіна — вулиця у місті Яворів.

Колишні вулиці 
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Троїцької у місті Арциз.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Баранівка.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Белз.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Кідошської у місті Берегове.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Броварська у місті Березне.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Любомира Гузара у місті Бережани.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Прусівка у місті Білопілля.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Захисників України у місті Богодухів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Карячанська у місті Богуслав
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Йовівка у місті Бориспіль
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Софіївської у місті Боярка.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Відродження у місті Бровари
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Церковна у місті Броди
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Ліни Костенко у місті Бучач
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Праведників світу у місті Васильків
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Ватутіне.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Героїв Азова у смт Велика Димерка.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Йосипа Волощука у смт. Великий Бичків
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Героїв України у місті Вижниця
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Церковна у смт Вишково.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Тихої у місті Вишневе.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Вінниця.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Гімназійної у місті Володимир.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Симона Петлюри у місті Волочиськ.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Стефаника у місті Городок
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Джерельна у смт Головне.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Володимира Івасюка у смт. Добротвір
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Героїв України у місті Долина.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Задубичної у місті Дрогобич.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Бабенка у Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Ямпольської у Новокодацькому районі міста Дніпро
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Дубровиця
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Героїв України у місті Жидачів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Івана Миколайчука у місті Заводське
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Вишневої у смт Заболоття.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Ліни Костенко у місті Заставна
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Івана Піддубного у місті Збараж
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Костельної у місті Здолбунів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Верхня у місті Знам'янка
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Поштової у місті Золочів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Торгової у місті Ізмаїл.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Академічна у місті Іршава.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Івана Котляревського у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Романа Кравчука у місті Кам'янка-Бузька
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Кафедральної у місті Ківерці.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Шкільна у місті Ковель
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Станіслава Скальського у місті Кодима
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Соборної у місті Козятин
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Катерини Ступницької у місті Корець.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Едельвейсів у місті Коломия
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Європейська у смт. Королево
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Соснова у місті Коростишів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Князя Володимира у місті Костопіль
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Юрія Гнатюка у місті Красилів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Єдності у місті Красноград
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Паркова у місті Кролевець.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Миколи Садовського в Кропивницькому.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у смт. Куликів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Віктора Стасюка у місті Ланівці
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Вознесенської у місті Лебедин
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Симона Петлюри у смт. Летичів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у смт Літин.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Українського Відродження у місті Лубни.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Генерала Чупринки у місті Львів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Відродження у місті Любомль.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Ринкової у смт Магерів.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Паркова у місті Маневичі.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Івана Мельникова у місті Марганець.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Святотроїцької у смт Меджибіж.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Федора Бульбенка у місті Мерефа.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Затишна у місті Миргород.
 Частина вулиці Пушкіна — площа Духновича у місті Мукачево.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Миколи Лисенка у місті Ніжин.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Миколи Амосова у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Єдності у смт. Нова Ушиця
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Київської у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Олеся Гончара у місті Новоукраїнка
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Майданна у місті Носівка.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Кип'яча у місті Обухів.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Марії Примаченко у місті Овруч.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Павлоград.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Первомайський.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Буртна у місті Переяслав.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Богдана Круглика у смт. Печеніжин.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Павлоград.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Музейної у місті Пирятин.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Щаслива у місті Подільськ.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Дмитра Яворницького у місті Покров
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Новополонської у місті Полонне.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Мартинюківська у смт. Понінка
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Євгенії Зарицької у місті Рава-Руська.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Олександра Ковіньки у місті Решетилівка.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Героїв Поліції у місті Рівне
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Олександра Олеся у місті Рожище.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Стуса у смт Рожнятів.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Поліської Січі у смт Рокитне.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Іллінської у місті Ромни.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Польської у місті Сарни.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Небесної Сотні у місті Свалява.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Калинова у місті Славута
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Сновськ
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Сокиряни
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Карпатська у смт. Солотвино
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Захисників України у місті Старокостянтинів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Павла Тичини у місті Сторожинець
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Ісидора Патрила у місті Судова Вишня
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Берестовська у місті Суми
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Тальне
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького у Теребовлі
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Аграрна у смт Теплик.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Захисників України у Тернополі
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Стуса у смт. Тиврів
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Осипа Турянського у місті Тлумач
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола місті Турка.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Олега Куцина у місті Тячів.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Туристів у місті Умань.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Івана Огієнка у місті Фастів.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Олексія Скоблі у місті Хмельницький.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Томаша Масарика у місті Хуст.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Поетичної у смт Цумань.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Європейської у Чемерівцях
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Музейна у місті Червоноград.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Праведниці Шулежко у місті Черкаси.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Олега Панчука у місті Чернівці.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Тарновського у місті Чернігів.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Чоп
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Шепетівка.
 Вулиця Пушкіна — колишня назва вулиці Кобзаря у місті Шпола.

Див. також 
Пушкінська вулиця
Бульвар Пушкіна
Проспект Пушкіна
Провулок Пушкіна